Базюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Базюк, Александр Фёдорович (род. 1947) — советский архитектор.
 Базюк, Татьяна Вячеславовна  (род. 1984) — российская яхтсменка, выступающая в классе RS:X.